Натуральне число 1326
 1326 рік до нашої ери
 1326 рік нашої ери